Amerikai Egyesült Államok
 West Union (Dél-Karolina)
 West Union (Illinois)
 West Union (Indiana)
 West Union (Iowa)
 West Union (Minnesota)
 West Union Township (Todd megye, Minnesota)
 West Union (Missouri)
 West Union Township (Custer megye, Nebraska)
 West Union (New York)
 West Union (Nyugat-Virginia)
 West Union (Ohio)
 West Union (Oregon)
 Dallas (Nyugat-Virginia), másk neve "West Union"